Ю́нгберг () — шведская фамилия.

Известные носители:
 Юнгберг, Биргер (1884—1967) — норвежский военный, политический и государственный деятель, генерал-майор.
 Юнгберг, Микаель (1970—2004) — шведский борец греко-римского стиля, чемпион и призёр Олимпийских игр.
 Юнгберг, Микаэль (кёрлингист) (род. 1961) — шведский кёрлингист.
 Юнгберг, Фредрик (род. 1977) — шведский футболист.
 Юнгберг, Ханна (род. 1979) — бывшая шведская футболистка, выступавшая на позиции нападающего.